«Янджон» () — подземная станция Пусанского метро на Первой линии.

Она представлена двумя боковыми платформами. Станция обслуживается Пусанской транспортной корпорацией. Расположена в квартале Янджон-дон административного района Пусанджин-гу города-метрополии Пусан (Республика Корея). На станции установлены платформенные раздвижные двери.

Станция была открыта 19 июля 1985 года.

Соседние станции

Примечания

Ссылки 
 Cyber station information 

Станции Первой линии (Пусанский метрополитен)
Станции Пусанского метрополитена в Пусане